Apata bezeichnet:

 einen Ort in Rumänien, siehe Apața
 einen Ort in Neuseeland, siehe Apata (Neuseeland)